Street of Dreams – album di Grant Green del 1964
 Street of Dreams – singolo dei Rainbow del 1983, dall'album Bent Out of Shape
 Street of Dreams – traccia dell'album Phantasmagoria dei The Damned del 1985
 Street of Dreams – singolo dei Guns N' Roses del 2009, dall'album Chinese Democracy